El submarino puede referirse a:
 El título en español de Das Boot, novela, película de 1981, y serie de televisión de 2018.
 El submarino (programa de televisión), programa de televisión chileno.